dolina – forma terenu

W Polsce 
 Miejscowości i ich części w Wg TERYT jest ich 27, w tym 5 podstawowych
 Dolina – część miasta Chojnice
 Dolina – część miasta Rabka-Zdrój
 Dolina – część miasta Szczecin
 Dolina – część miasta Zagórz

 Inne
 Dolina – część Gdańska, w dzielnicy Siedlce
 Dolina – dawna osada (folwark szlachecki) w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg

Inne 
 na Białorusi
 Dolina – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim

 W Bułgarii
 Dolina – wieś w obwodzie Dobricz
 Dolina – wieś w obwodzie Szumen

 W Chorwacji 
 Dolina – wieś w żupanii brodzko-posawskiej, w gminie Vrbje

 W Rumunii
 Dolina – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Leorda
 Dolina – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Cornereva

 W Słowenii
 Dolina  – wieś w gminie Puconci
 Dolina – wieś w gminie Tržič

 Na Ukrainie
 Dolina – miasto obwodzie iwanofrankiwskim, siedziba rejonu dolińskiego
 Dolina – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tłumackim
 Dolina – stacja kolejowa
 Dolina – wieś w obwodzie kijowskim
 Dolina – wieś w obwodzie lwowskim
 Dolina  – wieś w obwodzie rówieńskim
 Dolina – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejon czortkowskim
 Dolina – wieś w obwodzie tarnopolskim w rejonie tarnopolskim
 Dolina – wieś w obwodzie wołyńskim

Zobacz też 
 Doliny
 Dolina Czernicka
 Dołyna

Przypisy